Municipio de Longview puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Longview (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Longview (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Foster.